Чемпионат СССР по хоккею на траве среди мужских команд 1970 года — первый розыгрыш чемпионата СССР.

Ему предшествовали всесоюзные соревнования 1956 и 1969 годов — в них также определяли сильнейшую мужскую команду СССР в хоккее на траве. В чемпионате участвовали 16 команд, которые играли в едином турнире, проводившемся в три этапа. Двенадцать из них представляли РСФСР, по одной — Латвийскую, Казахскую, Азербайджанскую и Армянскую ССР.

Первым чемпионом СССР стала «Волга» из Ульяновска, серебряные медали достались «Динамо» из Алма-Аты, бронзовые — «Филям» из Москвы.

Результаты

Предварительный этап

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

Полуфинальный этап

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальный этап

Турнир за 1-4-е места

Турнир за 5-8-е места

Составы команд 
«Волга» (Ульяновск): Леонард Мухаметзянов, Пётр Нестеров, Виталий Агуреев, Алексей Горин, Виктор Солдатов, Эдуард Эдукарьянц, Геннадий Перфильев, Владимир Терехов, Михаил Тонеев, Владимир Куров, Николай Афанасенко, Олег Плотников, Евгений Агуреев, Владимир Михеев, Алексей Бутузов. Тренер — Сергей Эдукарьянц.

Лучший снайпер — Михаил Тонеев («Волга» Ульяновск), 9 мячей.

Литература 

 Хоккей с мячом. Хоккей на траве / Комаров А. — Москва: Физкультура и спорт, 1977.

1970 год в хоккее на траве
Чемпионаты СССР в 1970 году
Чемпионаты СССР по хоккею на траве